Barbana je lahko:

 Barbana - italijanski otok z romarsko cerkvijo, v laguni, blizu mesta Gradež
 Barbana - vas v Občini Brda